«Университатес Спортс» (; сокращённо US) — бывший латвийский футбольный клуб из Риги, являющийся частью организации Латвийского университета «Университатес Спортс».

История названий 
 с 1922 года — «Академиска спорта биедриба» ()
 по 1940 год — «Университатес Спортс» ()
 весна 1941 года — Коллектив физической культуры университета (КФКУ; , UFK)
 с лета 1941 год — «Студенты» ()
 c 1942 года — «Университатес Спортс»

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 История футбольного клуба «Университатес Спортс»

Футбольные клубы, основанные в 1922 году
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Футбольные клубы, расформированные в 1944 году
Футбольные клубы Риги